Grivet désigne :
 le Grivet (Chlorocebus aethiops), un singe d'Afrique orientale

 François Grivet (1825-1886), architecte et ingénieur français ;
 Pierre Grivet (1911-1992), universitaire français ;
 Lionel Grivet (1962-), batteur de jazz français.